Николай Васильевич Гончаров (1930, теперь Российская Федерация — ) — советский военный деятель, генерал-полковник (1988), начальник Политуправления Прикарпатского военного округа. Депутат Верховного Совета УССР 11-го созыва.

Биография 
С 1949 года служил в Советской армии.

Член КПСС с 1951 года.

Окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

Долгое время был на военной политической работе.

В 1983—1985 г. член Военного Совета — начальник Политического управления Краснознаменного Прикарпатского военного округа.

С 1985 г. член Военного Совета — начальник Политического управления войск Юго-Западного направления.

Затем в отставке.

Похоронен на Троекуровском  кладбище.

Звания 
 Генерал — майор  / 25.04.1975 /
 Генерал — лейтенант  / 16.12.1982 /
 Генерал — полковник  / 27.10.1988 /

Награды 
 ордена
 медали

Литература 
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны. — 5 изд. — М., 2017. — стр. 24.
 Депутаты Верховной Рады УССР. 11-й созыв — 1985 г.
 http://elita-army.ru/goncharov-nikolaj-vasilevich.html

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Умершие в 1997 году
Генерал-полковники (СССР)
Члены КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС